Hendrik Dekker (burgemeester), Nederlands politicus van de PvdA (1892-1955)
 Hendrik Dekker (gedeputeerde), Nederlands politicus van de CHU (1893-1968)